Der UCI-Mountainbike-Weltcup (Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup) wird jährlich in mehreren Ländern weltweit ausgetragen und von der UCI organisiert. Dabei wird derzeit in den Mountainbike-Disziplinen Cross Country und Downhill um Weltcuppunkte gekämpft. Zeitweise waren auch Wettbewerbe im Mountainbike-Marathon und im Bikercross (erst Dual Slalom, später Four Cross) Teil des Weltcup-Programms.

Über das Jahr verteilt werden jeweils sechs bis neun Wettkämpfe im Cross-Country und im Downhill ausgetragen. Der Mountainbike-Weltcup endet meist mit dem Finale im September. Zu beliebten und häufigen Austragungsorten zählen Les Gets, Lenzerheide, Val di Sole, Mont Sainte-Anne, Fort William, Leogang, Nové Město na Moravě, Vallnord und Albstadt.

Im Cross-Country werden seit der Saison 2018 an einem Austragungsort jeweils ein Rennen im Cross-country Short Track XCC zur Ermittlung der Startaufstellung für das Hauptrennen sowie das Hauptrennen im Cross Country (olympisch) XCO ausgetragen. Seit der Saison 2022 gibt es eine gesonderte Gesamtwertung im Short-Track, in die Gesamtwertung Cross-Country gehen die Punkte des Hauptrennens sowie die Punkte aus dem Short Track in reduzierter Höhe (ca. ein Drittel) ein.

Im Downhill findet eine Qualifikationsrunde, in der die Startreihenfolge für das Hauptrennen ermittelt wird, sowie das eigentliche Downhill-Rennen statt.

Gesamtsieger

Cross-Country

Männer

Frauen

Nationen

Cross Country Short-Track (XCC)

Männer

Frauen

Cross Country Marathon (XCM)

Männer

Frauen

Downhill Individual (DHI)

Männer

Frauen

Four Cross (4X)

Männer

Frauen

Dual Slalom (bis 2001)

Männer

Frauen

Weblinks 
 UCI-Mountainbike-Weltcup auf uci.org